Santa Cruz de Mudela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de Mudela (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Santa Cruz de Mudela (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar